Cabezarrubias del Puerto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabezarrubias del Puerto (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Cabezarrubias del Puerto (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar